A Meriré („Ré kedveltje”) ókori egyiptomi férfinév. Más változata: Merenré, női alakja: Meritré. Előfordul uralkodói nevek részeként és személynévként is.

Híres viselői:

Személynévként
 Meritré-Hatsepszut, III. Thotmesz felesége (XVIII. dinasztia)
 Meriré, kincstárnok III. Amenhotep alatt, Sziatum herceg nevelője (XVIII. dinasztia)
 Meriré, Aton főpapja (XVIII. dinasztia)
 Meriré, más néven Merineith, Aton, majd Neith főpapja, talán előzővel azonos (XVIII. dinasztia)
 Meriré, a királyi hárem felügyelője (XVIII. dinasztia)
 Meritré, a XVIII. dinasztia hercegnője, a Királynék völgye 17. sír egyik tulajdonosa
 Meriré, II. Ramszesz és Nofertari fia, 11. a hercegek listáján
 Meriré, II. Ramszesz fia, 18. a hercegek listáján; feltehetőleg elhunyt bátyjáról nevezték el.
 Meriré, kézműves IX. Ramszesz uralkodása alatt (XX. dinasztia)

Uralkodói névként
 I. Pepi (Meriré)
 I. Nemtiemszaf (Merenré)
 II. Nemtiemszaf (Merenré)

Források

Ókori egyiptomi nevek